Сарос 138 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 70 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 6 червня 1472 і досягла кільцеподібних затемнень 31 серпня 1598 року. Гібридне затемнення трапиться в цій серії лише раз: 1 березня 2500 року. Стадія повних затемнень міститиме лише три затемнення і триватиме від 12 березня 2518 до 3 квітня 2554 року. Серія закінчиться частковим затемненням 11 липня 2716 року. Найдовша тривалість повного затемнення буде 56 секунд 3 квітня 2554 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 138 на сайті НАСА

Сарос